Csutka István (1932) atlétaedző
 Csutka István (1966) színművész